Craig Woodcroft, född 3 december 1969 i Toronto, Ontario, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare (högerforward).

Externa länkar 

Födda 1969
Idrottare från Toronto
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Cleveland Lumberjacks
Spelare i Columbus Chill
Spelare i Cornwall Aces
Spelare i Frankfurt Lions
Spelare i Indianapolis Ice
Spelare i Kassel Huskies
Spelare i Kölner Haie
Spelare i Linköping HC
Spelare i Moskitos Essen
Spelare i Prince Edward Island Senators
Spelare valda i NHL Entry Draft 1988